Il Torneo di Viareggio 1961 è stata la tredicesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 6 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 9, dall'Italia. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Juventus, per la prima volta nella storia della competizione; il bianconero Michele Benedetto è stato inoltre eletto miglior calciatore della manifestazione.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  Saloniki -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in sfide ad eliminazione diretta.

Tabellone Torneo

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1961
Torneo di Viareggio